MotorCar был небольшим греческим производителем трёхколёсных грузовиков с 1967 по 1971 год. Он был одним из самых маленьких в своей категории, но весьма «профессиональным» по качеству, дизайну и конструкции. Модели фирмы (все самосвалы) строились на шасси собственной разработки MotorCar, в двух версиях: с двигателями Volkswagen и немецкий Ford. Согласно классификации, обе модели были рассчитаны на 350 кг груза, но на практике их нагружали аж до 2 тонн.

Литература 
 L.S. Skartsis and G.A. Avramidis, 'Made in Greece', Typorama, Patras, Greece (2003).
 L.S. Skartsis, «Greek Vehicle & Machine Manufacturers 1800 to present: A Pictorial History», Marathon (2012) ISBN 978-960-93-4452-4 (eBook)
 G.N. Georgano (Ed.), 'The Complete Encyclopedia of Commercial Vehicles', Krause Publication, Iola, Wisconsin (1979).

Автомобилестроительные компании Греции